Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Anna Čakvetadze che ha battuto in finale Jelena Janković 7-6(2), 3-6, 6-3.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (finale)
  Ana Ivanović (quarti)
  Anna Čakvetadze (campionessa)
  Dinara Safina (semifinali)

  Daniela Hantuchová (semifinali) 
  Katarina Srebotnik (primo turno) 
  Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
  Al'ona Bondarenko (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Ordina Open 2007